«Детройт Пистонс» — американская профессиональная баскетбольная команда, базирующаяся в Оберн-Хиллс (штат Мичиган). Выступает в Центральном дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда принадлежит Тому Горсу и играет домашние матчи в «Литтл Сизарс-арена». Клуб был основан в 1941 году Фредом Золлнером и назывался «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс» и выступал в Национальной баскетбольной лиге. В 1948 году команда была переименована в «Форт-Уэйн Пистонс» и вошла в состав Баскетбольной ассоциации Америки, которая объединилась с НБЛ, сформировав НБА. Проведя девять сезонов в Форт-Уэйне, Золлнер в 1957 году перевёз команду в Детройт.

За свою историю клуб 5 раз завоёвывал чемпионский титул: 2 раза Национальной баскетбольной лиги в 1944 и 1945 годах и 3 раза Национальной баскетбольной ассоциации в 1989, 1990 и 2004 годах. «Пистонс» 7 раз становились чемпионами конференции (2 раза Западной и 5 раз Восточной) и 15 раз чемпионами дивизиона (4 раза в НБЛ и 11 раз в НБА). В плей-офф команда выходила 46 раз.

Самая продолжительная победная серия Детройта в регулярном чемпионате составила 13 матчей подряд. Это достижение покорилось команде в сезоне 1989/90 и в сезоне 2003/04. В марте 1980 года «Пистонс» установили рекорд по количеству подряд проигранных матчей — 14 игр подряд. В играх плей-офф 1989 и 1990 годов клуб смог одержать 12 побед подряд.

Сезоны

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте Basketball-reference.com

Детройт Пистонс
Национальная баскетбольная ассоциация
Детройт Пистонс